

Дорогино — присілок, Пушкіногорський район, Псковська область
 Дорогино — присілок, Уфимський район, Башкортостан